Meinertz ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Meinertz (1919–1964), deutscher Humanmediziner und Heilpädagoge
 Gustav Meinertz (1873–1959), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Generalsekretär des Deutschen Vereins vom Heiligen Lande
 Max Meinertz (1880–1965), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Neutestamentler
 Thomas Meinertz (* 1944), deutscher Kardiologe